Jeff Smith peut désigner :
 Jeff Smith, de son vrai nom Jerome Jeffords (1891-1962), un boxeur américain ;
 Jeff Smith (1960-), un auteur de bande dessinée américain ;
 Jeff Smith (1963-), un homme politique du parti travailliste britannique.